Ли́лия — женское имя. Имя Лилия имеет несколько версий происхождения.

Происхождение 
Существует несколько версий происхождения имени:
 от названия цветка, при этом название самого цветка этимологический словарь возводит к латинскому слову Lilium, в свою очередь заимствованному в латынь из египетского языка. Мифологическая энциклопедия ассоциирует цветок с чистотой и невинностью.
 от римского родового имени Laelia, Laelius.

Производные 
Существует мнение, что это отдельные, уже другие имена
 Лила / Лиля (Lila, Lyla — английское имя, женский вариант от имени Лайл, возникшего по названию острова, также вариант имени Делила, Делайла).

 Лили (Lili — французское имя — «лилия»; Lily — английское имя, вариант имени Лиллиан; Lily — также древнееврейское имя, в переводе «лилия») уменьш. Лиличка, Лилинька
 Лилах (Lilah — древнееврейское имя, в переводе «сирень»; встречается Lylah.
 Лилиа (Lylia — американское имя, вариант имени Лиллиан)
 Анаша (др.-евр. Лилия) имя, символизирующее в каббале цель мироздания.
 Леля, Ляля - имя древнеславянской Богини весны и девичества.
 Лилэя (украинское имя Лілея) - цветок лилии, имя упоминается в поэме Т.Г.Шевченко "Лілея".
 Юри (япон.) - японское имя, означает цветок лилии.

Примечания 

Русские женские имена